K-фактор, или характеризующий фактор — систематический способ классификации сырой нефти по ее парафиновой, нафтеновой, промежуточной или ароматической природе. Значения 12,5 или выше обозначают сырую нефть с преимущественно парафиновыми составляющими, в то время как 10 или ниже обозначают сырую нефть с более ароматической природой. Коэффициент К также называется коэффициентом К UOP или просто UOPK.

Характеризующий фактор, Кх представляет собой параметр, определяющий химическую природу и степень парафинистости нефтепродукта:

                                  3_

                      1,216 √ Ткип/(Рr1515),

где:

 Ткип — средняя мольная температура кипения, К;
 Р — давление насыщенного пара, Па;
 r1515 — относительная плотность.

Средние значения характеризующего фактора для различных углеводородов и нефтепродуктов:
алканы С3 и выше — 12,5—13,0;
арены — 9,8;
 полиарены — 8,5—9,1;
циклоалканы — 9,5—11,5;
 продукты крекинга — 10,0—11,0.

Примечания

Внешние ссылки 
 Расчет трения фитингов
 Расчет потерь на трение в трубе

Методы разделения
Нефтепереработка